– japońska prywatna uczelnia muzyczna w Chōfu, oferująca nauczanie na różnych poziomach.

Rys historyczny 
W 1948 roku w Kudan (Tokio) została założona szkoła muzyczna dla dzieci, którą przeniesiono w 1953 roku do Chōfu. W 1952 wprowadzono koedukacyjne nauczanie w formie kursu  w Tōhō High School of Music for Girls. W 1955 powstał Tōhō Gakuen Junior College of Music, z którego  w  1961 został utworzony Tōhō Gakuen College Music Department, będący pionierem w kształceniu japońskich muzyków na poziomie uniwersyteckim. W 1999 została również założona Tōhō Gakuen Graduate School of Music w Toyama, która oferuje studia podyplomowe.

Kanclerzem uczelni jest Tsuyoshi Tsutsumi.

Znani absolwenci 

 Seiji Ozawa - dyrygent
 Tada’aki Otaka - dyrygent
 Hiroko Nakamura - pianistka
 Airi Suzuki - skrzypaczka
 Aimi Kobayashi - pianistka

Wykładowcy Uniwersytetu

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Tōhō Gakuen School of Music. strona oficjalna

Uczelnie muzyczne w Japonii